

Geografie

Festival, film en muziek
Woodstock (muziekfestival), een legendarisch muziekfestival uit 1969 in Woodstock (New York)
Woodstock (film), een documentaire over dit festival
Taking Woodstock, een speelfilm over dit festival
Woodstock '94, een festival in 1994 ter gelegenheid van 25 jaar Woodstock
Dicky Woodstock, een Nederlands muziekfestival in Steenwijkerwold
Przystanek Woodstock, een Pools muziekfestival
Woodstock (Joni Mitchell) (1969), een lied geschreven door Joni Mitchell, veel gecoverd, door Crosby, Stills, Nash & Young en Matthews Southern Comfort

Strip
Woodstock, een karakter in de strip Peanuts van Charles Schulz: de kleine gele vogel die al sinds het begin van de jaren 60 aan de zijde stond van Snoopy, maar die pas een naam kreeg in 1970.

Personen
Edmund van Woodstock
Eduard van Woodstock
Thomas van Woodstock